Изумру́дный го́род:

 Изумрудный город — вымышленный город из цикла повестей Лаймена Фрэнка Баума о сказочной стране Оз, а также сказок Александра Волкова о Волшебной стране.
 Изумрудный город — другое название города Сиэтл.
 Изумрудный город (фильм) — фильм 1988 года (режиссёр Майкл Дженкинс).
 Изумрудный город (телесериал) — телесериал 2017 года (режиссёр Тарсем Сингх).
 Изумрудный город (Подпольная империя) — десятый эпизод первого сезона телесериала канала HBO «Подпольная империя».

См. также:
 Изумрудный город страны Оз — шестая книга из серии книг Л. Ф. Баума о сказочной стране Оз.